Senyal (símbol), signe que informa o avisa d'alguna cosa
 Electrònica:
 Senyal analògic, senyal continu en temps i amplitud generada per algun fenomen electromagnètic 
 Senyal digital, senyal que presenta una variació discontinua en el temps, i que només pot adquirir valors discrets
 Senyal d'àudio, senyal unidimensional dependent del temps
 Senyal de vídeo, senyal bidimensional i depenent del temps
 Senyal (informàtica), forma limitada de comunicació entre processos usat en sistemes operatius compatibles amb l'estàndard POSIX
 Miscel·lània:
 Senyal de la Generalitat de Catalunya, símbol que representa les institucions de la Generalitat de Catalunya
 Senyal (sistema nerviós)
 Senyal (literatura), pista per esbrinar les identitats del poeta i l'estimada a la poesia dels trobadors
 Senyal de trànsit, símbols al costat de camins per a impartir la informació necessària als usuaris que transiten per un camí o carretera
 Senyal de ferrocarril

 Senyal elèctric